Le tournoi de Marseille est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2011, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 14 au .

Faits marquants 
 Au premier tour se déroule un remake de la finale de 2010 entre Michaël Llodra et Julien Benneteau. Pour un même dénouement, malgré un match plus serré entre les deux Français.
 Il n'y a aucun Français dans le dernier carré, ce qui n'était plus arrivé depuis 2005, année du dernier sacre d'un Suédois, avant Robin Söderling, celui de Joachim Johansson.
 Marin Čilić se qualifie pour la finale après avoir sauvé une balle de match en demi-finale face à Mikhail Youzhny, alors qu'il était mené 6-2, 1-6, 3-5.
 Robin Söderling remporte le tournoi en simple en battant Marin Čilić en finale. Il gagne son  ATP et son  en 4 tournois en 2011.
 Robin Söderling gagne 7 ans après avoir échoué en finale dans ce tournoi (2004, battu par Dominik Hrbatý). Il s'agit également de son quatrième tournoi français remporté après deux tournois de Lyon en 2004 et 2008 et un Paris Bercy en 2010.
 Avec Marin Čilić, c'est la  qu'un Croate est défait en finale de l'Open 13 après Ivan Ljubičić en 2005 et Mario Ančić en 2006 et 2008.
 En double, Robin Haase et Ken Skupski s'imposent face à Julien Benneteau et Jo-Wilfried Tsonga.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Open 13
ATP 2011
Tennis en France en 2011
Tennis en février 2011